Корини — фамилия. Известные носители:
 Корини, Феличе (1889—1946) — итальянский инженер и политик.
 Корини, Эудженио (род. 1970) — итальянский футболист.